El Aeropuerto Internacional de Canberra   es un aeropuerto que sirve a la capital nacional de Australia, Canberra. Este terminal mayormente ofrece rutas nacionales al sureste de Australia.

Aerolíneas y destinos
Las siguientes aerolíneas vuelan a Canberra a junio de 2019.

FlyPelican - Dubbo, Newcastle
Qantas - Adelaida, Brisbane, Melbourne, Perth, Sídney
Qatar Airways - Doha
Singapore Airlines - Singapur
Tigerair Australia - Brisbane, Melbourne
Virgin Australia - Adelaida, Brisbane, Gold Coast, Melbourne, Perth, Sídney

Véase también 
 Anexo:Aeropuertos de Oceanía

Enlaces externos 
 Página oficial del Aeropuerto Internacional de Canberra
 
 Información sobre el Aeropuerto Internacional de Canberra (en inglés)

Referencias 

C
Canberra